Форментера-дель-Сегура ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-Баха-дель-Сегура. Занимает площадь 4,3 км². Население — 4 364 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 45 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Formentera del Segura
 Índice estadístico municipal de Formentera del Segura

Муниципалитеты Аликанте